Инверсия ( – обръщане) може да се отнася за:

 Инверсия (риторика) – промяна на смисъла на едно изречение чрез разместване на думите или промяна на интонацията
 Температурна инверсия – явление в метеорологията, при което се наблюдава повишаване на температурата с изкачване във височина
 Инверсия (биология)
 Инверсия (музика)
 Инверсия (математика)

Вижте също 
 Инверсна задача